Seltz steht für:
 Seltz, französische Gemeinde im Département Bas-Rhin
 Seltz (Tandel), Ortschaft im Kanton Vianden, Luxemburg
 Seltz, Ortsteil der Gemeinde Gültz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

Seltz ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Seltz (1872–1959), elsässischer Journalist und Politiker (UPR)

Siehe auch:
 Selz (Begriffsklärung)